Bluff Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bluff Township (Kansas)
 Bluff Township (Oklahoma)